FC Wohlen is een Zwitserse voetbalclub uit Wohlen in het Duitstalige kanton Aargau. De club werd op 1 mei 1904 opgericht en is de oudste club van Zwitserland die niet in een stad werd opgericht.

Geschiedenis
De club speelde begin jaren dertig één seizoen in de hoogste klasse, maar daarna verdween de club in de anonimiteit en bracht het grootste deel van zijn bestaan in de derde en vierde klasse door. Na de eeuwwisseling speelde FC Wohlen zestien seizoenen achtereenvolgens in de Challenge League. 

In 2018 vroeg men geen licentie aan voor het profvoetbal, waardoor het vrijwillig degradeerde naar de Promotion League. Het seizoen erop eindigde het op een degradatieplaats, waardoor men naar de 1. Liga, het vierde niveau, afdaalde.

Eindklasseringen

Externe links
Officiële website

Sport in Aargau
Wohlen
Wohlen